La Cigale et la Fourmi (in italiano: La cicala e la formica) è il titolo di una favola di Jean de La Fontaine che l'aveva riadattata da Esopo. Esistono alcuni film dallo stesso titolo:

 La Cigale et la Fourmi – film del 1897 diretto da Georges Méliès
 La Cigale et la Fourmi – film del 1909 diretto da Louis Feuillade
 La Cigale et la Fourmi – film del 1910 diretto da Georges Monca